Anton Gustafsson (né le  à Karlskoga en Suède) est un joueur de hockey sur glace. Il est le fils de l'ancien joueur et de l'entraîneur de hockey : Bengt-Åke Gustafsson.

Carrière 
Anton Gustafsson commence sa carrière en jouant au sein de l'équipe de sa ville natale en 2005-06 avec le Karlskoga HC en division 2 suédoise. L'année d'après, il rejoint les Frölunda Indians dont il va porter les couleurs aussi bien avec les juniors moins de 18 ans qu'avec les moins de 20 ans en 2006-07 mais également avec l'équipe sénior du club en 2007-08.

Lors de l'été 2008, il va être choisi lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Capitals de Washington. Il est choisi en tant que , le second joueur suédois derrière son coéquipier des Indians, Erik Karlsson.

En décembre 2010, il est mis à l'essai par le club suisse du SC Langnau Tigers. Au mois de juillet 2011, il émet le désir de rester dans l'Emmental.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 || Karlskoga HC || Division 2 || || 3 || 0 || 3 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Frölunda Indians || Elit Jr.18 || 4 || 1 || 1 || 2 || 6 || -|| -|| -|| -|| -
|-    
| 2006-2007 || Frölunda Indians || Allsvenskan Jr.18 || 4 || 2 || 3 || 5 || 2 || 6 || 3 || 1 || 4 || 2
|-
| 2006-2007 || Frölunda Indians || Superelit Jr.20 || 26 || 5 || 3 || 8 || 24 || 8 || 0 || 0 || 0 || 8
|-    
| 2007-2008 || Frölunda Indians || Allsvenskan Jr.18 || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Frölunda Indians || Superelit Jr.20 || 23 || 10 || 13 || 23 || 43 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2007-2008 || Frölunda Indians || Elitserien || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Frölunda Indians || J20 Superelit || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || 5|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
| 2008-2009 || Bofors IK || Allsvenskan || 25||6 || 4|| 10|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2009-2010 || Borås HC || Allsvenskan || 34|| 6|| 12|| 18|| 20|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2009-2010 ||Bears de Hershey ||LAH || 1|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2010-2011 || SC Langnau Tigers || LNA || 11 || 0 || 1 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2011-2012 || SC Langnau Tigers || LNA || 26 || 3 || 3 || 6 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Asplöven HC || Allsvenskan ||41 ||8 ||13 ||21 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2013-2014 || SC Langnau Tigers || LNB || 18|| 0|| 8|| 8|| 10|| 11|| 2|| 4||6|| 4
|- 
|2014-2015 || SC Langnau Tigers || LNB || 13 || 2 || 8 || 10 || 4 || 17 || 16 || 4 || 20 || 4
|- 
|2015-2016 || SC Langnau Tigers || LNA || 43 || 11 || 15 || 26 || 14 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2016-2017|| HC Fribourg-Gottéron||  LNA ||24 || 2 || 3 || 5 || 4 ||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017|| Färjestad BK ||SHL ||18 || 0 || 0 || 0 || 2 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2017-2018||SC Langnau Tigers ||LNA|| 46 || 7 || 11 || 18 || 45 || 5 ||1||3||4||2
|-
| 2018-2019||SC Langnau Tigers ||LNA||43 || 7 || 5 || 12 || 12 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2019-2020|| HC Bienne|| LNA || 36 || 3 || 1 || 4 || 16 ||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021|| HC Bienne || LNA || 40 || 1 || 3 || 4 || 14 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022|| IF Sundsvall Hockey || Hockeyettan ||  ||

Notes et références 

Naissance en février 1990
Naissance à Karlskoga
Joueur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Borås HC
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du Asplöven HC
Joueur du BIK Karlskoga
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Bienne
Joueur du Färjestads BK
Joueur du IF Sundsvall Hockey